

Film
A che servono questi quattrini? – film del 1942 diretto da Esodo Pratelli
Questi dannati quattrini – film del 1951 diretto da Irving Cummings

Persone
Alessandro Quattrini – ex calciatore italiano
Antonio Garibaldo Quattrini (1880-1937) – storico e scrittore italiano
Enrico Quattrini (1864-1950) – scultore italiano
Massimo Quattrini (1968) – allenatore ed ex giocatore di calcio a 5 italiano
Paola Quattrini (1944) – attrice italiana
Selvaggia Quattrini (1975) – attrice e doppiatrice italiana, figlia di Paola
Stefano Quattrini (1959) – ex calciatore italiano

Pagine correlate
Quattrino